Prenzlau ist der Name folgender Ortschaften:

in Australien
 Prenzlau (Queensland), eine Stadt in Queensland
in Deutschland
 Prenzlau, eine Kreisstadt und der Verwaltungssitz des Landkreises Uckermark, Brandenburg
in Polen
 Przęławek (ehemals Prenzlau im Landkreis Marienwerder, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Gardeja

Siehe auch
 Printzlau